Бересфорд () — многозначный термин.

Топоним 
 Бересфорд — город в Канаде.

Персоналии 
 Бересфорд, Борис Иванович (1818—1877) — преподаватель английского языка в Казанском университете.
 Бересфорд, Брюс (род. 1940) — австралийский кинорежиссёр.
 Бересфорд, Вениамин (1750—1819) — доктор филологии, лектор английского и итальянского языков в Дерптском и Берлинском университетах.
 Бересфорд, Джеймс (1764—1840) — британский писатель.
 Бересфорд, Джек (1899—1977) — британский гребец, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Бересфорд, Джон (1847—1925) — британский игрок в поло, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Бересфорд, Джон (1738—1805) — ирландский государственный деятель.
 Бересфорд, Джон Дэвис (1873—1947) — английский писатель.
 Бересфорд, Джордж Чарльз (1864—1938) — английский фотограф викторианской эпохи.
 Бересфорд, Уильям Карр (1768—1856) — виконт, английский генерал, маршал Португалии.
 Бересфорд, Франк Эрнест (1881—1967) — британский художник.
 Бересфорд, Чарльз (1846—1919) — английский адмирал.

Другое 
 (5682) Бересфорд — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

Примечания